Министерство здравоохранения — орган исполнительной власти в государстве, отвечающий за здравоохранение. Может быть государственным и региональным.

В Википедии существуют статьи о многих существующих и бывших министерствах этого рода. Вы можете просматривать эти статьи с помощью механизма категорий Википедии. Список подкатегорий и статей: